Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2003 fand vom 7. bis 19. Oktober in Rio de Janeiro (Brasilien) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden direkt nacheinander ausgetragen. Es war die vierte offizielle WM. Bei den Frauen beendeten die US-Amerikanerinnen Kerri Walsh und Misty May mit einem Finalsieg gegen die Titelverteidigerinnen Adriana Behar und Shelda Bede die brasilianische Dominanz bei den Weltmeisterschaften. Natalie Cook und Nicole Sanderson gewannen die erste Medaille für Australien. Bei den Männern siegten die Lokalmatadoren Ricardo und Emanuel im Endspiel gegen das US-amerikanische Duo Dax Holdren und Stein Metzger. Der deutsche Volleyballverband war mit acht, Österreich und die Schweiz jeweils mit vier Teams vertreten.

Modus 
Das Turnier wurde an der Copacabana veranstaltet. Bei den Frauen traten 47 und bei den Männern traten 48 Mannschaften an. Für beide Turniere wurden jeweils vier Wildcards vergeben, davon je zwei an die Gastgeber.

In zwölf Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

Hauptrunde

Männer

Gruppenspiele

Hauptrunde

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2003
Volleyballveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Rio de Janeiro
Volleyballwettbewerb in Brasilien